Romeinse tempel
 Templum - benaming van Vitruvius voor een gording in een tempeldak, zie cantherius.